Ел Коруко има више значења:

 Ел Коруко (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Коруко (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Коруко (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику